Die Abkürzung FNP bezeichnet:

 den Flächennutzungsplan
 die Tageszeitung Frankfurter Neue Presse
 die Fryske Nasjonale Partij, eine Partei in den Niederlanden
 die Feinnadelpunktion
 die Fuerza Nacional Progresista, eine Partei in der Dominikanischen Republik
 Front national progressiste, Parteienkoalitionen in Syrien (Nationale Progressive Front) und im Irak (Nationale Progressive Front (Irak))

FNP